Le cabinet Kretschmann peut désigner ces gouvernements

le cabinet Kretschmann I, au pouvoir entre 2011 et 2016 ; 
 le cabinet Kretschmann II, au pouvoir entre 2016 et 2021 ; 
 le cabinet Kretschmann III, au pouvoir depuis 2021.